Erick bezeichnet:

 Erick (Georgia), im Wheeler County, Ort in den Vereinigten Staaten
 Erick (Oklahoma), im Beckham County, Ort in den Vereinigten Staaten
 eine Variante des Vornamens Eric, siehe Eric (Vorname)
 eine Stadt in Indien, siehe Erich
 Erick Creek, Fließgewässer im Cowlitz County, Washington
 Erick Lake, See im Bayfield County, Wisconsin
 Erick Gas Field, Ölfeld im Beckham County, Oklahoma